-{Holozoa}- je grupa organizama koja obuhvata životinje i njihove najbliže jednoćelijske srodnike, ali isključuje gljive. -{Holozoa}- je isto tako staro ime za plaštaški rod -{Distaplia}-.Pošto je -{Holozoa}- kladus koji obuhvata sve organizme koji su srodniji životinjama nego gljivama, neki autori je preferiraju tu grupu u odnosu na prepoznavanje parafiletičkih grupa kao što je -{Choanozoa}-, koja se uglavnom sastoji od -{Holozoa}- bez životinja.

Verovatno najbolje poznati holozoani, osim životinja, jesu hoanoflagelati, koji veoma nalikuju na ćelije sunđera, i stoga su postojale teorije da su povezani sa sunđerima, čak i u 19. veku. -{Proterospongia}- je primer kolonijalnih hoanoflagelata koji mogu da pomogunu u razjašnjavanju porekla sunđera.

Do prepoznavanja afiniteta drugih jednoćelijskih holozoana je došlo tokom 1990-tih.
Grupa uglavnom parazitskih vrsta zvana -{Icthyosporea}- ili -{Mesomycetozoea}- se ponekad grupiše zajedno sa drugim vrstama u -{Mesomycetozoa}- (uočite razliku na kraju naziva). Ameboidni rodovi -{Ministeria}- i -{Capsaspora}- se mogu ujediniti u grupu zvanu -{Filasterea}- po strukturi njihovih končastih pseudopodija. Zajedno sa hoanoflagelatima, filastereani su verovatno blisko srodni životinjama, i jedna analiza ih je grupisala zajedno kao kladus -{Filozoa}-.

 Fosilni zapis 
Stariji fosili holozoana su životinje, koje datiraju unazad do Tonijanskog'' perioda, pre oko 970 miliona godina.

Kladogram 
Najnoviji kladogram je

Reference 

Едијакаријумске прве појаве